Антуан-Франсуа Калле (; известный как Антуан Калле; 1741—1823, Париж) — французский художник, работавший в жанре портрета и аллегории. Служил официальным портретистом Людовика XVI.

Биография 
В 1764 году выиграл Римскую премию с картиной «Клеобис и Битон, тянущие повозку своей матери в храм Юноны» (). В 1779 году был принят в Академию изящных искусств, где на приёмном экзамене представил портрет графа д’Артуа. С 1783 года выставлялся в Парижском Салоне. Написал центр потолка галереи в Люксембургском дворце, изобразив композицию под названием L’Aurore («Аврора»).

В период французского консулата и Первой империи он написал ещё несколько аллегорий, в том числе Allégorie du dix-huit brumaire ou la France sauvée (Аллегория 18 брюмера, или спасённая Франция, 1801, Версаль) и Allégorie de la bataille d'Austerlitz («Аллегория битвы при Аустерлице», 1806, Версальский дворец).

 Примечания 

 Литература 
 Marc Sandoz, Antoine-François Callet, 1741—1823'', Ed. Éditart — Quatre Chemins, Tours, 1985.

Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века
Умершие в 1823 году
Родившиеся в 1741 году